Coronel Pringles kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Coronel Pringles (kommun i Argentina), San Luis, 
 Guardia Mitre, ort, Río Negro, 
 Partido de Coronel Pringles, kommun, Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar